Schwalbenbach ist ein Gewässername:

 Schwalbenbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat nach Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwalbenbach (Lahn), am Unterlauf auch Atzbach, rechter Zufluss der Lahn in Atzbach, Gemeinde Lahnau, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schwalbach (Pfuhlbach), linker Zufluss des Pfuhlbachs oder Heimbachs (zur Fils) vor Faurndau, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schwalbenbach (Rohrach), linker Zufluss der „Westlichen“ Rohrach in Polsingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schwalbenbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen in Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwalbach
 Schwalbengraben